Auriac (Aude) — comuna francesa do departamento do Aude
 Auriac (Corrèze) — comuna francesa do departamento de Corrèze
 Auriac (Pirenéus Atlânticos) — comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos

Desambiguações de topônimos